Biserica Buna Vestire din București este un monument istoric aflat pe teritoriul municipiului București.

Note

Galerie

Legături externe

Monumente istorice de arhitectură din București
Biserici ortodoxe din București